Victor Oreskovich (né le  à Whitby, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine en 2009 et il prend sa retraite en 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Merchants de Milton || OPJHL ||49 ||28 ||46 ||74 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Dukes de Wellington || USHL ||58 ||11 ||26 ||37 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Fighting Irish de Notre Dame || CCHA ||37 ||1 ||2 ||3 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2005-2006 || Fighting Irish de Notre Dame || CCHA ||9 ||2 ||1 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Rangers de Kitchener || LHO ||19 ||6 ||10 ||16 ||16 ||5 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2006-2007 || Rangers de Kitchener || LHO ||62 ||28 ||32 ||60 ||48 ||5 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||34 ||6 ||9 ||15 ||18 ||6 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2009-2010 || Panthers de la Floride || LNH ||50 ||2 ||4 ||6 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Moose du Manitoba || LAH ||40 ||4 ||8 ||12 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Canucks de Vancouver || LNH ||16 ||0 ||3 ||3 ||8 ||19 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
|2011-2012 || Canucks de Vancouver || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH ||28 ||6 ||6 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

| 106 || 16 || 23 || 39 || 82 || 6 || 0 || 0 || 0 || 10

| 67 || 2 || 7 || 9 || 41 || 19 || 0 || 0 || 0 || 12

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1986
Naissance à Whitby (Ontario)
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Attaquant de hockey sur glace